Räumlichkeit steht für:

 einen umbauten Raum, einen Innenraum, siehe Raum (Architektur)
 die visuelle Simulation von Raum in einer zweidimensionalen Abbildung, siehe Perspektive
 die akustische Darstellung einer Schallquelle, siehe Räumlichkeit (Akustik)

Siehe auch: